Иван Мельничук:
 Мельничук, Иван Васильевич (1937—2008) — советский и украинский палеогеограф и геоморфолог.
 Мельничук, Иван Иванович (род. 1969) — украинский политик, народный депутат Украины VIII созыва.